Kvalspelet till det asiatiska U19-mästerskapet i fotboll 2012 var det kvalspel som anordnades för att avgöra vilka sexton lag som skulle få spela i U19-Mästerskapet. Kvalspelet bestod av totalt 39 lag som delades upp i två olika zoner - en östlig och en västlig zon. Lagen delades även upp i sju grupper om fem eller sex lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp kvalificerade sig till mästerskapet. Utöver detta kvalificerade sig även det bästa tredjeplacerade laget i varje zon.

Resultat

Västra zonen

Grupp A

Grupp B

Grupp C

 skulle ha deltagit, men drog sig ur.

Grupp D

Östra zonen

Grupp E

 skulle ha deltagit, men drog sig ur.

Grupp F

Grupp G

Rankning av treor
För de lag som spelade fem matcher i sin grupp, räknades inte resultatet mot det sista laget i den gruppen, så att alla rankades efter fyra spelade matcher.

Västra zonen

Östra zonen

Fotboll i Asien
Fotbollsåret 2011
Fotbollsåret 2012
2011 i Asien
2012 i Asien